La Supercoupe de la CAF 2021 (officiellement la Supercoupe de la CAF TotalEnergies 2021 pour des raisons de sponsoring) est la  édition de la Supercoupe de la CAF. Le match oppose Al-Ahly SC, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF 2020-2021 au Raja Club Athletic, vainqueur de la Coupe de la confédération 2020-2021. 

La rencontre se déroule le  au stade Ahmed-ben-Ali à Doha, au Qatar.

L'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala est désigné par la CAF pour officier cette rencontre.

Al Ahly s'impose lors de la séance de tirs au but, les deux équipes n'ayant pas pu se départager à l'issue du temps réglementaire.

Match

Notes et références 

2021
Afrique
Compétition de football à Doha
Événement sportif international au Qatar
Sport au Qatar en 2021
Sport en décembre 2021